Termenul „Jan Brueghel” se poate referi la:

Jan Brueghel cel Bătrân
Jan Brueghel cel Tânăr

Vezi și
Pieter Bruegel cel Bătrân
Listă de pictori